Mallorca Challenge 2017 var den 26. udgave af cykelløbsserien Mallorca Challenge og blev arrangeret i perioden 26. til 29. januar 2017. Mallorca Challenge bestod af fire løb og var en del af UCI Europe Tour 2017 i kategorien 1.1.

Hold og ryttere

Resultater

Trofeo Porreres-Felanitx-Ses Salines-Campos

Trofeo Serra de Tramuntana

Trofeo Andratx-Mirador des Colomer

Trofeo Playa de Palma-Palma

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

UCI Europe Tour 2017
2017